Adam Lenkiewicz – polski nauczyciel, filolog klasyczny, fotograf, działacz turystyczny
 Jan Lenkiewicz-Ipohorski – polski ziemianin, rolnik, działacz niepodległościowy i społeczny, poseł
 Antoni Lenkiewicz – polski historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej
 Tomasz Lenkiewicz – polski menedżer branży sportowej i urzędnik państwowy, w latach 2012–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
 Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz – polski nauczyciel, oficer Wojska Polskiego II RP, PSZ i AK, cichociemny
 Witold Lenkiewicz – polski publicysta
 Włodzimierz Lenkiewicz – polski historyk, nauczyciel, komisarz rządowy i burmistrz miasta Tarnopola